Eutròpia, esposa de Popili Nepocià.
 Eutròpia, mare de Flàvia Maximiana Teodora esposa de Constanci Clor, Maxenci i Fausta i esposa de Maximià Herculi 
 Eutròpia fou la neta de Constanci Clor i Flàvia Maximiana Terodora